Первая лига 1991/1992 () — 52-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Фламуртари» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1991/1992
Албания
Албания
1991 год в Албании
Спорт в Албании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992